Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Alejandro Ganzábal e Claudio Panatta che hanno battuto in finale Marcel Freeman e Laurie Warder 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Marcel Freeman /  Laurie Warder (finale)
 Jakob Hlasek /  Michiel Schapers (primo turno)

 Jaroslav Navrátil /  Jonas Svensson (semifinali)
 Paolo Canè /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1985